Alerce es el nombre vulgar de las trece especies del género Larix, compuesto por árboles del hemisferio norte, entre las que se encuentran:
Larix decidua, también llamado alerce común o alerce europeo;
Larix kaempferi, también llamado alerce japonés;
Larix sibirica, también llamado alerce siberiano;
por analogía, además designa al árbol Fitzroya cupressoides del sur de Argentina y Chile;
 a partir este árbol toman su nombre:
la localidad de Alerce (Chile), en la comuna de Puerto Montt, provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos, Chile.
el Sello Alerce, una compañía discográfica chilena creada por Ricardo García.

Enlaces externos